Knechtel ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Knechtel (1943–2022), deutscher Kommunalpolitiker (SPD), ehemaliger Bürgermeister und Schulleiter
 Larry Knechtel (1940–2009), US-amerikanischer Studiomusiker
 Philipp Knechtel (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Knechtel (1837–1924), böhmischer Gärtner und Botaniker